Шепетовка — топоним:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Шепетовка — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Шепетовка — город в Хмельницкой области Украины, административный центр Шепетовского района.
 Шепетовка — железнодорожная станция на линии Киев — Львов, расположенная на территории города Шепетовка.